Владимир Василев може да се отнася до:
 Владимир Василев (критик), български литературен критик
 Владимир Василев (диригент), български музикален диригент
 Владимир Василев (писател), руски писател на научна фантастика, текстописец и певец
 Владимир Василев (балетист), руски балетист
 Владимир Василев (пластичен хирург), заместник-началник на Военномедицинска академия по диагностично-лечебната дейност